Stadt Davids, Stadt David oder Davidsstadt steht für:
 Zion (nach 2. Samuel 5,7)
 Bethlehem als Geburtsstadt Davids (nach Lukas 2,11)
 Davidsstadt, einen Stadtteil der Jerusalemer Altstadt südlich der heutigen Stadtmauern